Соломон Борисович Эпштейн ( - 17 апреля 2021, Санкт-Петербург) — советский российский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился  года в городе Витебске.

В 1926 году с родителями переехал в Ленинград. Увлечение рисованием привело его в изостудию Ленинградского Дворца пионеров. Первыми учителями рисования Эпштейна были Соломон Давыдович Левин и Константин Александрович Кордобовский, оставившие теплоту и бесконечную благодарность в душе художника.

После начала Великой Отечественной войны оставался в осаждённом Ленинграде. Был призван в армию, участвовал в боях, был пулеметчиком, имеет ранения и боевые награды.

После демобилизации в 1947 году поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1953 году по мастерской Виктора Орешникова. Дипломная работа — портреты художников Г. С. Верейского, М. Г. Платунова, пианиста В. Васильева.

В 1953 году был принят в Ленинградский Союз художников. С этого же года постоянно участвует в выставках. Работает преимущественно в жанре портрета.

Произведения находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции, США и других странах.

В марте 2020 года к его 95-летию в Санкт-Петербурге, в Союзе художников была открыта его персональная выставка, которую юбиляр лично посетил.

Выставки 
 1956 год (Ленинград): Осенняя выставка произведений ленинградских художников.
 1957 год (Ленинград): 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников.
 1960 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников.
 1961 (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1961 года.
 1964 (Ленинград): Ленинград. Зональная выставка.
 1971 (Ленинград): Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года.
 1972 год (Ленинград): По Родной стране. Выставка произведений ленинградских художников.
 1976 год (Москва): Изобразительное искусство Ленинграда.
 1980 (Ленинград): Зональная выставка произведений ленинградских художников.
 1981 (Ленинград): Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны и других ленинградских живописцев.
 1987 (Ленинград): Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны.
 1997 (Санкт-Петербург): Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России .

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — С. 34.
 Двести лет Академии художеств СССР. Каталог выставки. — Л.-М.: Искусство, 1958. — С. 177.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — С. 44.
 Ленинград. Зональная выставка 1964 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1965. — С. 63.
 Богданов А. О нашем современнике // Вечерний Ленинград. — 1971. — 5 апр.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50-летию образования СССР посвящается: Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — С. 28.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — С. 35.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — С. 620.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — С. 26.
 Леняшин В. Поиски художественной правды // Художник. — 1981. — № 1. — С. 8-17.
 Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной // Искусство. — 1981. — № 2. — С. 64.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. — Л: ЛОСХ РСФСР, 1987. — С. 4.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — С. 150.
 Соломон Борисович Эпштейн. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1982.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — СПб.: Центральный выставочный зал «Манеж», 1997. — С. 301.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 390, 401, 444. — ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб.: Первоцвет, 2007. — С. 72.

Ссылки 
 

Художники СССР
Художники России
Художники-портретисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников